Visignano steht für:
 den italienischen Namen der Stadt Višnjan, Gespanschaft Istrien, Kroatien
 einen Ortsteil der Gemeinde Cascina, Provinz Pisa, Italien